Конратари́к () — село у складі Сузацького району Туркестанської області Казахстану. Входить до складу Жуантобинського сільського округу.

У радянські часи село називалось Ферма № 1 совхоза Жуантобе або Конрат-Арик.

Населення — 278 осіб (2009; 67 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Сузацького району (Казахстан)
Села Туркестанської області